Ținutul Bender / Tighina (în ) a fost o unitate administrativ-teritorială (uezd) din gubernia Basarabia ca partea a Imperiului Rus, constituită în 1818. Centrul administrativ al ținutului a fost orașul Tighina (numit de ruși Bender). Populația ținutului era de 194.915 locuitori (în 1897).

Geografie 

Ținutul Bender ocupa o suprafață de 6.144 km² (5.394 verste). La nord se mărginea cu ținutul Chișinău, la vest ajungea cu Prutul, respectiv – Vechiul Regat, la sud cu ținuturile Akkerman (Cetatea Albă) și Ismail, iar la est cu fluviul Nistru și gubernia Herson.

Teritoriul său se află inclus în prezent în raioanele Anenii Noi, Căușeni, Cimișlia, Leova, Basarabeasca, Cantemir din Republica Moldova, în UTA Găgăuzia, precum și parțial raionul Tarutino din regiunea Odesa a Ucrainei.

Istoric 

Ținutul Bender a fost fondat în anul 1818 și a făcut parte din oblastul Basarabia (din 1873 — gubernie). În 1885 avea 127.396 locuitori, iar în 1897 — 194.915.

Populație 

La recensământul populației din 1897, populația ținutului Bender era de 194.915 locuitori, din care:

Diviziuni administrative 

În anul 1912, Ținutul Bender cuprindea 11 voloste (ocoale) și 4 comune urbane (un oraș, un târg și două sate urbane),
 Volostul Abaclia — satul Abaclia
 Volostul Căinari — satul Căinari
 Volostul Căușeni — satul Căușenii Noi
 Volostul Ceadîr-Lunga — colonia Ceadîr-Lunga
 Volostul Cimișlia — satul Cimișlia
 Volostul Comrat — satul Comrat
 Volostul Gura Galbenei — satul Gura Galbenei
 Volostul Iosefsdorf — satul Iosefsdorf (ulterior Plăcinta)
 Volostul Taraclia — satul Taraclia
 Volostul Telița — satul Telița
 Volostul Varnița — satul Varnița
 comuna urbană 1 — orașul Tighina
 comuna urbană 2 — târgul Căușeni
 comuna urbană 3 — satul Ceadîr-Lunga
 comuna urbană 4 — satul Comrat

Vezi și 
 Județul Tighina (interbelic)
 Județul Tighina (Republica Moldova)

Legături externe 
  Informație privind ținutul pe site-ul bessarabia.ru

Fondări în 1818
Desființări în 1917
Istoria României
Istoria Tighinei
Bender, Ținutul